

Codici 
 eya – codice ISO 639-3 della lingua eyak

Geografia
 La Eja (anche traslitterata come Eya) è un fiume della Russia meridionale